Шлюз № 5 — населенный пункт в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Николоторжского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Волокославинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 36,8 км, до центра муниципального образования Никольского Торжка по прямой — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Островки, Сазоново, Минчаково.

По переписи 2002 года население — 14 человек.

Примечания

Ссылки 
 Шлюз № 5 в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района